Der har været to Regeringen Manuel Valls i Frankrig:
 Regeringen Manuel Valls I – Frankrigs regering fra 31. marts 2014 til 25. august 2014
 Regeringen Manuel Valls I – Frankrigs regering fra 26. august 2014 til 6. december 2016